Final cut puede referirse a:

Final cut, un término cinematográfico.
Final Cut Studio, un paquete de programas para la edición profesional de video para la plataforma Mac OS X.
The Final Cut, el duodécimo álbum de estudio de la banda británica de rock progresivo Pink Floyd.